La Universiada de 1997 fue la XIX edición de las Universiadas. Se llevaron a cabo en Sicilia, Italia del 29 al 31 de agosto de 1997, en las tres ciudades de Catania, Palermo y Mesina.

Modalidades 
Las modalidades deportivas que se disputaron en las Universiadas de 1997 fueron:

Medallero 
</noinclude>

1997
Deporte en Sicilia
Deporte en Italia en 1997
Eventos multideportivos en 1997
Universiada